Paufler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Paufler (1935–2014), deutscher Romanist und Hispanist
 Peter Paufler (* 1940), deutscher Physiker und Hochschullehrer